gle est un code qui peut désigner :
 gle, l’irlandais, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

GLE est un sigle qui peut désigner :
 Grand Larousse encyclopédique, un dictionnaire encyclopédique en français ;
 Mercedes-Benz Classe GLE, une gamme d’automobile du constructeur allemand Mercedes-Benz.

Code